stadion w Sydney
 odmiana azalii